Naselje u Hrvatskoj:
 Grabik, naselje u sastavu grada Čazme

Naselje u Srbiji:
 Grabik Ilova, naselje u općini Prnjavor